Wonderful Days, 2003-as dél-koreai animációs film
 Wonderful Days, 2014-es dél-koreai televíziós sorozat